Clymer ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Clymer (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Hiester Clymer (1827–1884), US-amerikanischer Politiker
 Wayne K. Clymer († 2013), US-amerikanischer Bischof

Markennamen
 Durable Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Clymer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clymer (New York)
 Clymer (Pennsylvania)
 Clymer Center (New York)
 Clymer Hill (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clymer District School No. 5, in Clymer, New York, ID-Nr. 94001004
 Clymer House, in Harrisville, New Hampshire, ID-Nr. 86003239